metoda LAM
 limfangioleiomiomatoza, w skrócie LAM
 lipoarabinomannan, w skrócie LAM
 Local Area Multicomputing (LAM)

Zobacz też: Lam.